

De 10 största storstadsområdena 
Tabellen visar de 10 största storstadsområdena ("metropolitan areas"). Statistiken kommer från befolkningsuppskattningen 1 juli 2008 utförd av United States Census Bureau.

De största städerna 
Tabellen visar de 264 städer med ett invånarantal över 100 000 personer, enligt folkräkningar gjorda 1980, 1990 och 2000, samt en uppskattning för 1 juli 2006, utförda av United States Census Bureau. I tabellen anges också vilken delstat staden tillhör. Huvudstaden Washington bildar District of Columbia och tillhör följaktligen ingen delstat.

FR = Folkräkning, U = Uppskattning

Not: ¹ Invånarantalet gäller unincorporated area.

Källor 
 
 
 
 

 
Städer efter folkmängd